Янг (, реже ) — распространённая английская фамилия, а также имя собственное.

Носители фамилии

А 
 Янг, Аарон (род. 1972) — современный американский художник.
 Янг, Адам (род. 1986) — музыкант, создатель проектов Owl City и Port Blue.
 Янг, Алан (1919—2016) — англо-американский актёр и радиоведущий.
 Янг, Алек — шотландский кёрлингист.
 
 Янг, Александр (1938—1997) — шотландский гитарист.
 Янг, Альберт (1877—1940) — американский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Янг, Альф (1905—1977) — английский футболист.
 
 Янг, Ангус (род. 1955) — соло-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

Б 
 Янг, Беллами (род. 1970) — американская актриса.
 Янг, Бригам (1801—1877) — американский религиозный деятель, второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Янг, Берт (род. 1940) — американский актёр.
 Янг, Бобби — шотландский кёрлигист.
 Янг, Брэдфорд (род. 1977) — американский кинооператор.

В 
 Янг, Виктор (1900—1956) — американский композитор, аранжировщик, скрипач; лауреат премии «Оскар».
 Янг, Винсент (род. 1964) — американский актёр.

Г 
 Янг, Генри (1803—1870) — британский колониальный администратор, 5-й губернатор Южной Австралии, 1-й губернатор Тасмании.
 Янг, Грэм Фредерик (1947—1990) — британский серийный убийца.
 Янг, Гэри (род. 1969) — британский журналист и педагог, троцкист, колумнист «The Guardian».

Д 
 Янг, Дамиан (род. 1961) — американский актёр.
 Янг, Деннис Чарльз (1938—2008) — политик Папуа — Новой Гвинеи.
 Янг, Джамар (род. 1986) — американский баскетболист.
 
 Янг, Джейсон (род. 1981) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Янг, Джек (род. 1954) — американский политик.
 Янг, Джеки (род. 1997) — американская баскетболистка.
 
 Янг, Джефф (род. 1962) — американский гитарист, участник треш-метал группы Megadeth.
 Янг, Джимми (1948—2005) — американский боксёр-профессионал.
 Янг, Джозеф (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Янг, Джонатон (род. 1973) — канадский актёр.
 
 Янг, Джуэлл (1913—2003) — американский баскетболист.
 Янг, Дон (1933—2022) — американский политик.
 Янг, Дональд (род. 1989) — американский теннисист.
 Янг, Дуг (1908—1990) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1936, 1937).
 Янг, Дэвид (1915—1991) — американский энтомолог.
 Янг, Дэвид (род. 1940) — американский классический и джазовый контрабасист и музыкальный педагог.
 Янг, Дэвид, барон Янг из Граффхэма (1932—2022) — британский политик, государственный секретарь по вопросам занятости (1985—1987), государственный секретарь по торговле и промышленности (1987—1989), член Палаты лордов (с 1984 года).

К 
 Янг, Карлсон (род. 1990) — американская актриса.
 Янг, Кевин (род. 1966) — американский спринтер.
 Янг, Клифф (1922—2003) — австралийский сверхмарафонец.
 Янг, Колвилл (род. 1932) — генерал-губернатор Белиза.
 Янг, Крис (род. 1985) — американский кантри-исполнитель.
 Янг, Кристофер (род. 1958) — американский композитор.

Л 
 Янг, Ла Монте (род. 1935) — американский композитор-минималист и авангардист.
 Янг, Ларри (1940—1978) — американский джазовый органист.
 Янг, Лестер (1909—1959) — американский тенор-саксофонист.
 
 Янг, Лоретта (1913—2000) — американская киноактриса.
 Янг, Люк (род. 1979) — английский футболист.

М 
 
 Янг, Малькольм (1953—2017) — ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
 Янг, Марвин Рекс (1947—1968) — солдат армии США, герой Вьетнамской войны.
 Янг, Марк Л. (род. 1991) — американский актёр.
 Янг, Меган (род. 1990) — победительница международного конкурса красоты Мисс Мира 2013.
 Янг, Мейвис (более известна под фамилией Галлант; 1922—2014) — канадская писательница, писавшая на английском языке.

Н 
 Янг, Недрик (1914—1968) — американский актёр и сценарист, обладатель премии «Оскар».
 Янг, Ник (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Янг, Нил (род. 1945) — канадский рок-гитарист.
 Янг, Нил (род. 1975) — английский футбольный тренер.
 Янг, Нил Джеймс (1944—2011) — английский футболист.
 Янг, Нина (род. 1966) — австралийская актриса.

О 
 Янг, Оуэн (1874—1962) — американский промышленник, юрист и дипломат, президент правления «Дженерал электрик», основатель RCA, автор 50-летнего плана взимания репараций с Германии.

П 
 Янг, Паркер (род. 1988) — американский актёр.
 Янг, Пол (род. 1956) — английский певец.
 Янг, Пол (1947—2000) — английский певец, Mike & the Mechanics.
 Янг, Полли Энн (1908—1997) — американская актриса.

Р 
 
 
 Янг, Роланд (1887—1953) — американский актёр, номинант на премию «Оскар».

С 
 Янг, Сай (1867—1955) — американский бейсболист.
 Янг, Сайрус (1928—2017) — американский метатель копья.
 Янг, Симона (род. 1961) — австралийский дирижёр.
 Янг, Скотт (род. 1967) — американский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр 2002.
 Янг, Снуки (1919—2011) — американский джазовый трубач.
 Янг, Сора (род. 1968) — американская актриса.
 Янг, София (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Янг, Стиви (род. 1956) — шотландский музыкант и ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
 Янг, Стэнли — автор книги «Системное управление организацией» (Management: A System Analysis).

Т 
 Янг, Таддеус (род. 1988) — американский баскетболист.
 Янг, Тамера (род. 1986) — американская баскетболистка.
 Янг, Теренс (1915—1994) — английский кинорежиссёр.
 Янг, Тим (род. 1969) — американский гребец.
 Янг, Томас (1773—1829) — английский учёный, физик и египтолог.
 Янг, Тони (род. 1952) — английский футболист.
 Янг, Трамми (1912—1984) — американский джазовый тромбонист.
 Янг, Трей (род. 1998) — американский баскетболист.

У 
 Янг, Уилл (род. 1979) — британский певец.
 Янг, Уилли (??—1986) — шотландский кёрлингист.
 Янг, Уильям Генри (1843—1942) — британский математик.

Ф 
 Янг, Филемон (род. 1947) — камерунский политик.
 Янг, Фредди (1902—1998) — британский кинооператор, основатель британской операторской школы.
 Янг, Фэрон (1932—1996) — американский певец в стиле кантри.

Ч 
 Янг, Чарлз Огастес (1834—1908) — американский астроном.
 
 Янг, Чик (1901—1973) — американский художник комиксов, создатель серии комиксов Blondie.

Ш 
 Янг, Шаланда (род. 1977/1978) — американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления (АБУ).
 Янг, Шарлотта Мэри (1823—1901) — английская писательница.
 Янг, Шейла (род. 1950) — американская конькобежка.
 Янг, Шейн (род. 1993) — новозеландский боец ММА.
 Янг, Шон (род. 1959) — американская актриса.

Э 
 Янг, Эдгар (1899—1975) — британский военный офицер и политик.
 Янг, Эдриан (род. 1969) — американский музыкант, ударник группы No Doubt.
 Янг, Эдвард (1947—2007) — тайваньский режиссёр.
 Янг, Эдвард (1683—1765) — английский поэт.
 Янг, Элизабет Джейн (более известна как Салли Блейн; 1910—1997) — американская актриса, сестра актрис Полли Энн Янг и Лоретты Янг.
 Янг, Эрик (род. 1979) — канадский рестлер.
 Янг, Элисон (род. 1987) — британская яхтсменка, участница двух Олимпийских игр, чемпионка мира.
 Янг, Эллин (1876—1929) — американский экономист и педагог.
 Янг, Эмануэль (1918—2010) — английский дирижёр.
 Янг, Эмили (род. 1970) — английский режиссёр и сценарист.
 
 Янг, Эшли (род. 1985) — английский футболист.

Псевдонимы и имена 
 Гиг Янг (Байрон Элсворт Барр; 1913—1978) — американский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».
 Янг Корбетт III (1905—1993) — псевдоним американского боксёра.
 Янг-Соух-тегин — удельный хан западной части тюркского каганата.
 Янг Чжэньнин (род. 1922) — китайский и американский физик, опровергнувший закон сохранения чётности.

Составные фамилии 
 Де Янг, Клифф (род. 1946) — американский актёр и музыкант.
 Джонс-Янг, Кэролин (род. 1969) — американская баскетболистка.
 Тейлор-Янг, Ли (род. 1945) — американская актриса, известная многочисленными ролями в кино и на телевидении, а также в театральных постановках.

Топонимы 
 Норвуд-Янг-Америка — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Янг — город в департаменте Рио-Негро (Уругвай).
 Янг — административно-территориальный округ в штате Техас, США.
 Янг-Америка — тауншип в округе Карвер, Миннесота, США.
 Янг-стрит — улица в Торонто (Канада), длина которой составляет 1896 км.
 Янг — остров в Антарктиде.

Другое 
 (2165) Янг — типичный астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1956 года.
 Янг — денежная единица Кореи в 1892—1902 годах.
 «Янг-Вик» — театр на улице Кат, расположенный в лондонском боро Ламбет.
 «Янг Африканс» — футбольный клуб из Танзании, выступающий в высшей лиге своей страны.
 «Янг Баффалос» — свазилендский футбольный клуб из города Манзини.
 «Янг Бойз» — швейцарский футбольный клуб из города Берна.
 «Янг Лайонс» — сингапурский футбольный клуб.
 «Янг Феллоуз Ювентус» — швейцарский футбольный клуб из города Цюриха.
 Янг ди-Пертуан Агонг — титул верховного выборного монарха Малайской Федерации и Малайзии.

См. также 
 Исчезновение Ламонта Янга — инцидент, связанный с исчезновением при невыясненных обстоятельствах геолога Ламонта Янга и его группы.
 Теория Янга — Миллса — калибровочная теория с неабелевой калибровочной группой.
 Тимбалан Янг ди-Пертуан Агонг — титул заместителя верховного выборного монарха Малайской Федерации и Малайзии.
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания